Dämpfer  bezeichnet:

 Dämpfer (Musikinstrument), Element zur Lautstärkereduktion oder Klangveränderung
 Dämpfer, Gerät zum Garen von Lebensmitteln, siehe Dämpfen (Garmethode)
 Dämpfer, Gerät zum Veredeln von Textilien, siehe Dämpfen (Textil)
 Kerzenlöscher
 Pulsationsdämpfer, Element im Pumpenbau 
 Schwingungsdämpfer, Element zur Dämpfung von mechanischen Schwingungen
 Stoßdämpfer, Lenkungsdämpfer, Torsionsdämpfer, Fahrzeugbauteil
 Schalldämpfer, Element zur Reduktion ungewollter Geräusche
 Türdämpfer, Türelement
 Vibrationsdämpfer, Tenniszubehör 

Siehe auch:
 Ruckdämpfer 
 Dämpfen